Trà Sơn (Quảng Nam)
 Trà Sơn (Quảng Ngãi)